Widström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 197personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Widström
 Gustaf Widström (1878–1967), industriman
 Sven Widström (1751–1812), hovkapellist, musik- och danslärare
 Ulric Widström (1833–1906), godsägare och politiker
 Ulrika Widström (1764–1841), poet och översättare

Källor

Svenska efternamn